Claude Martin peut désigner :
 Claude Martin (1735-1800), dit Major Martin, aventurier français ;
 Claude Martin (1826-1906), émigré savoyard ;
 Claude Martin (1843-1911), dentiste de l'Hôtel-Dieu de Lyon ;
 Claude Martin (1912-1964), acteur français ;
 Claude Martin (1930-2017), rameur et homme politique français ;
 Claude Martin (né en 1944), diplomate français ;
 Claude Martin (1952-1992), boxeur français ;
 Claude Martin (né en 1954), accordéoniste, organiste, chanteur et compositeur belge ;
 Claude Martin (né en 1955), sociologue français.